Kraghave (ses også stavet Kragehave) kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kraghave (Høje-Taastrup) – en tidligere landsby sammenvokset med Høje-Taastrup ved København.
 Kraghave (Tingsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tingsted Sogn, ved Nykøbing Falster.